Rheineck steht als geografische Bezeichnung für:

 Rheineck SG, Gemeinde am Alten Rhein, Kanton St. Gallen, Schweiz
 Ruine Rheineck, Alt-Rheineck, Burgberg in Rheineck, Kanton St. Gallen, Schweiz
 Rheineck (Bad Breisig), Stadtteil von Bad Breisig, Deutschland
 Burg Rheineck, Burg am Mittelrhein bei Bad Breisig, Deutschland
 Burggrafschaft Rheineck, historisches Territorium um diese Burg
 Fort Rheineck, ehemaliges Fort in der Nähe der Festung Ehrenbreitstein bei Koblenz, Deutschland
 Rheineck, ein Verkehrsknotenpunkt in Berlin, siehe Walther-Schreiber-Platz

Rheineck ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Rheineck (1748–1797), deutscher Komponist
 Friedrich Eduard von Rheineck (1796–1854), preußischer Reiteroffizier und Philhellene
 Georg Rheineck (1848–1916), deutscher Bildhauer
 Renate Rheineck (* 1951), deutsche Juristin und Richterin

Siehe auch:
 Hotel Rheineck (Niederdollendorf)
 Reineck
 Reineggs